Příjmení Harrer nosí tyto osobnosti:

 Alois Harrer (* 1926), německý sportovec, běžec na lyžích 
 Corinna Harrerová (* 1991), německá sportovkyně, atletka – běžkyně
 David Harrer (* 1990), rakouský fotbalista 
 Ferenc Harrer (1874–1969), maďarský politik 
 Heinrich Harrer (1912–2006), rakouský horolezec, sportovec, geograf a spisovatel
 Johann Gottlob Harrer (1703–1755), německý hudební skladatel a sbormistr 
 Karl Harrer (1890–1926), německý sportovní novinář a politik
 Tim Harrer (* 1957), americký profesionální hokejista 
 Viona Harrer (* 1986), německý hokejový brankář

Související články 
 Haarer 
 Haar